Блеха (Blecha) — фамилия. Известные носители:

 Блеха, Курт (1923—2013) — немецкий политик, член СЕПГ.
 Блеха, Петр (род. 1970) — чешский гребец.